Osyris är ett släkte av sandelträdsväxter. Osyris ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsväxter
Osyris